Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 673 dans le monde. 

 Route régionale 673 en Finlande
 Route nationale 673 en France
 Route européenne 673 en Roumanie